Брежани може да се отнася за:

 Брежани, село в Община Симитли, област Благоевград, България;
 Брежани, село в Община Дебърца, Република Македония;
 Брежани, село в Община Блаце, Топлички окръг, Сърбия;
 Брежани, село в Община Сребреница, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Брежани, село в Зеничко-добойски кантон, Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина.